Александар Јанковић се може односити на:

Александар Јанковић (1972), српски фудбалер
Александар Јанковић (посланик) (24. 6. 1972), народни посланик Републике Србије
 Александар Јанковић (дипломата) (1972), амбасадор
Александар Јанковић (лекар) (1925), лекар
MC Јанко (1981), српски музичар из Аустрије